Cremer ou Crémer peut désigner :

Patronyme 

 Andrea Cremer, (1978-), écrivaine américaine;
 Bruno Cremer (1929-2010), acteur français ;
 Camille Crémer (1840-1876), général français de la guerre de 1870 ; 
 Clarisse Crémer (1989-), navigatrice et skipper professionnelle française ;
 Esther Cremer (1988-), athlète allemande ;
 Freddy Cremer (1957-), homme politique belge ;
 Fritz Cremer (1906-1993), sculpteur, graphiste et dessinateur allemand ;
 Henri Crémer (1849-1938), général français, frère du précédent ;  
 Isabelle Crémer, directrice de l’École pratique du Service social (EPSS), Juste parmi les Nations ;
 Peter-Erich Cremer (1911-1992), sous-marinier allemand ;
 Stéphane Crémer (1954-), poète et compositeur français ;
 William Randal Cremer (1828-1908), pacifiste britannique.

Autres 
 Cremer & Wolffenstein (1882-1919), agence d'architecture allemande

Patronyme allemand
Patronyme lorrain